Свастика може бити:
 Свастика (женина сестра)
 Свастика (симбол)